13-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2012 проводился в городе Уайтхорс (территория Юкон, Канада) с 13 по 22 июля 2012 года с участием 16 команд. В Канаде женский чемпионат мира проводился в третий раз, в городе Уайтхорс — впервые.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Японии, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Австралии.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2012 год в софтболе
2012
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде
Спортивные соревнования в Юконе
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 2012 году
Июль 2012 года